Капрая може да се отнася за:

 Капрая Изола — остров и община на тосканския архипелаг, провинция Ливорно, Италия
 Капрая и Лимите — община в провинция Флоренция, Италия
 Капрая — остров в архипелага Тремити, Италия